symbol Rx
 RX J185635-3754
 RX – producent muzyczny

Samochody:
 Mazda RX-8
 Mazda RX-7
 Lexus RX 400h
Materiały wybuchowe:
 RX-04-DS
 RX-04-AU